Sankt Nicolai Sogn har flere betydninger:

 Sankt Nicolai Sogn (Kolding) – et sogn i Kolding Kommune og i Kolding Provsti
 Sankt Nicolai Sogn (Vejle Kommune) – et sogn i Vejle Kommune og i Vejle Provsti
 Sankt Nicolai Sogn (Før) – sogn på øen Før i Sydslesvig

Se også
 Sankt Nikolai Sogn – stavet med "k" og "i"
 Sankt Nikolaj Sogn – stavet med "k" og "j"